Владимир Лившиц:
 Лифшиц, Владимир Александрович (1913—1978) — русский писатель, поэт, драматург.
 Лившиц, Владимир Аронович (1923—2017) — советский и российский историк-иранист.
 Лившиц, Владимир Моисеевич (род. 1946) — писатель, литературовед, публицист. 
 Лившиц, Владимир (род. 1984) — молдавский и израильский футболист.